Easley steht für

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Easley (Alabama), im Blount County
 Easley (Iowa), im Calhoun County
 Easley (Missouri), im Boone County
 Easley (New Mexico), im Luna County
 Easley (South Carolina), im Pickens County
 Easley Chapel, im Houston County, Texas
 Easley Estates, im Sullivan County, Tennessee
 Easley Hot Springs, im Blaine County, Idaho

im NRHP gelistete Objekte:

 Easley Covered Bridge, in Oneonta, Alabama, ID-Nr. 81000125
 Easley High School Auditorium, in Easley, South Carolina, ID-Nr. 98001646
 Easley House, in Bluefield, West Virginia, ID-Nr. 92000879
 Easley Mill, in Easley, South Carolina, ID-Nr. 09000818

Personen:

 Annie Easley (1933–2011), US-amerikanische Mathematikerin
 Bill Easley (* 1943), US-amerikanischer Jazzsaxophonist, Flötist und Klarinettist
 Dominique Easley (* 1992), US-amerikanischer Footballspieler
 Kenny Easley (* 1959), US-amerikanischer Footballspieler
 Mack Easley (1916–2006), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Mike Easley (* 1950), US-amerikanischer Politiker